Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute à Wichita du 2 au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Larisa Savchenko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1987
Sport à Wichita
Tennis en février 1987